Een verkeersweg:
 N952 (België)
 N952 (Nederland), zie Provinciale weg 952

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing